Besthorpe – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Besthorpe – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)